28-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 10 апреля по 30 ноября 1966 года. Победителем турнира стало киевское «Динамо» (второй чемпионский титул).

В феврале Президиумом Центрального совета Союза спортивных обществ и организаций СССР в первой группе были оставлены выбывшие по итогам прошлого сезона «Локомотив» Москва, «Торпедо» Кутаиси и СКА Одесса. Также турнир сильнейших команд пополнили «Кайрат» из Алма-Аты и ереванский «Арарат».

В отличие от прошлого сезона, где лидерами турнира были две команды киевское «Динамо» и столичное «Торпедо», в 28-м чемпионате СССР торпедовцы отстали от киевлян на 16 очков и заняли шестое место. При этом автозаводцы не только сохранили свой прежний состав, где выделяли Эдуард Стрельцов, Валентин Иванов, а также Борис Батанов, но и укрепили свои ряды Валентином Денисовым и Хуаном Усаторре.

Киевское «Динамо» под руководством тренера Виктора Маслова первая из советских команд применила в этом сезоне тактическую схему 1—4—4—2. Это позволило ему в ключевых матчах лишать соперников контригры. В итоге «Динамо» завоевал чемпионский титул. Второе место занял ростовский СКА, третье — бакинский «Нефтяник».

Итоговая таблица

Чемпионская гонка

Составы призёров 

«Динамо» Киев

Старший тренер: Виктор Маслов

СКА Ростов-на-Дону

Старший тренер: Йожеф Беца

«Нефтяник»

Старший тренер: Василий Соколов (до июля),Ахмед Алескеров (с июля)

Матчи

Призы

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона

Чемпионат СССР по футболу 1966
1966